Samsung SCH-E470 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Особливості: колекційна модель (золото 18 карат), випущена в обмеженій кількості з нагоди проведення олімпійських ігор в Афінах 2004.

Схожі моделі 
 Samsung SCH-A620
 Samsung SCH-E380
 Samsung SCH-A610
 Motorola MS250
 Samsung SPH-A520

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-E470 

E